La Liga Argentina (LLA), precedentemente noto come Torneo Nacional de Ascenso, rappresenta il secondo livello del Campionato argentino di pallacanestro. Fondato nel 1992, è gerarchicamente inferiore alla Liga Nacional de Básquet, ed è seuperiore al Torneo Federal de Básquetbol.

Squadre Partecipanti 2021 

 Ameghino (Villa María)
 Atenas	(Carmen de Patagones)
 Barrio Parque	(Córdoba)
 Central Argentino Olímpico	(Ceres)
 Ciclista Juninense	(Junín)
 Colón	(Santa Fe)
 Deportivo Norte	(Armstrong)
 Del Progreso	(General Roca)
 Deportivo Viedma	(Viedma)
 Echagüe	(Paraná)
 Estudiantes Concordia	(Concordia)
 Estudiantes	(Olavarría)
 Estudiantes	(Tucumán)
 Gimnasia y Esgrima	(La Plata)
 Independiente BBC	(Santiago del Estero)	

 Lanús	(Lanús)
 Parque Sur	(Concepción del Uruguay)
 Quilmes	(Mar del Plata)
 Racing	(Chivilcoy)
 Riachuelo	(La Rioja)
 Rivadavia	(Rivadavia)
 Salta Basket	(Salta)
 San Isidro	(San Francisco)
 Sportivo América	(Rosario)
 Tiro Federal	(Morteros)
 Tomás de Rocamora	(Concepción del Uruguay)
 Unión	(Santa Fe)
 Villa Mitre	(Bahía Blanca)
 Villa San Martín (Resistencia)

Albo d'oro

 1992–93:	Deportivo Roca
 1993–94:	Deportivo Valle Inferior (Viedma)
 1994–95:	Luz y Fuerza  (Posadas)
 1995–96:	Obras Sanitarias
 1996–97:	Belgrano (San Nicolás)
 1997–98:	Libertad (Sunchales)
 1998–99:	Quilmes (Mar del Plata)
 1999–00:	Belgrano (Tucumán)	
 2000–01:	Gimnasia y Esgrima (La Plata)
 2001–02:	Ben Hur (Rafaela)
 2002–03:	Central Entrerriano
 2003–04:	River Plate
 2004–05:	La Unión de Formosa
 2005–06:	Sionista (Paraná)
 2006–07:	El Nacional Monte Hermoso
 2007–08:	Ciclista Olímpico (Santiago del Estero)
 2008–09:	La Unión de Formosa
 2009–10:	Argentino (Junín)
 2010–11:	Quilmes (Mar del Plata)
 2011–12:	Unión Progresista (Villa Ángela)
 2012–13:	Estudiantes Concordia
 2013–14:	Ciclista Juninense
 2014–15:	Instituto (Córdoba)
 2015–16:	Hispano Americano (Río Gallegos)
 2016–17:	Comunicaciones (Mercedes)
 2017–18:	Libertad (Sunchales)
 2018–19:	Platense
 2019–20:	Campionato sospeso e non assegnato
 2021:	Unión (Santa Fe)

Collegamenti esterni